Харви Нил Карп (, ) — известный американский педиатр, специалист по детскому развитию, специалист в области здравоохранения в аспекте
окружающей среды, автор методик ухода за младенцами и маленькими детьми.

Доктор Карп — автор нескольких бестселлеров: «Самый счастливый младенец квартала»
( 2002, 2015), «Самый счастливый малыш квартала» (, 2004, 2008), «Детский сон. Простые решения для родителей» (, 2012)''. Книги Харви Карпа переведены более чем на 20 языков, включая русский.

Карьера 
С 1982 по 2005 год Харви Карп занимался педиатрией и методиками развития детей, работая с известным педиатром Полом Флейссом () в пригороде Лос-Анджелиса Лос Фелиз, Калифорния.

С 1989 по 2009 был клиническим доцентом медицинской школы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

С 2009 года — доцент педиатрии медицинского факультета Университета Южной Калифорнии.

Харви Карп — член научного совета Американской педиатрической академии.

Методика 
Чтобы успокоить младенца, доктор Карп рекомендует имитировать условия пребывания ребенка в материнской утробе. Харви Карп называет первые три месяца жизни ребенка «четвертым триместром», он выдвинул гипотезу, что все дети рождаются с «успокаивающим рефлексом» (), с помощью которого можно быстро успокоить самых возбужденных младенцев, воссоздав ощущения, которые они испытывали в утробе матери.

Образовательная программа "Самый счастливый ребенок 
Методика доктора Карпа легла в основу образовательной программы для родителей «Самый счастливый ребенок». Опрос преподавателей курсов для родителей, проведенный в 2011 году Чикагским университетом, показал высокий уровень удовлетворенности респондентов этой программой.

Сегодня по ней работают тысячи сертифицированных специалистов как в США, так и в других странах. Она используется как часть программ по пропаганде грудного вскармливания, программам по предотвращению послеродовой депрессии и программам по предотвращению жестокости в отношении детей.

Критика 
Как отмечалось в репортаже CBS news, доктора Карпа критикуют за то, что он добился известности за счет своих знаменитых клиентов, в частности Мишель Пфайффер, Пирса Броснана и Мадонны. Положительные отзывы звездных клиентов были опубликованы на обложках его книг и видеокурсов.

Некоторые специалисты также выражают опасения, что при применении метода младенца могут случайно оставить спящим лицом вниз — в положении, при котором увеличивается риск синдрома внезапной детской смерти. Харви Карп специально предупреждает родителей не оставлять детей в таком положении.

Вызывают возражения и рекомендации доктора Карпа относительно использования тугого пеленания как составляющей «успокающевого рефлекса»: эффект пеленания не основан на рефлексах.

Последствия (как физические, так и психологические) применения успокаивающих методик доктора Карпа никогда не подвергались научной проверке.

Книги, изданные на русском языке

Примечания 

Педиатры США
Выпускники Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна
Преподаватели Медицинской школы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Преподаватели Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Преподаватели Университета Южной Калифорнии
Преподаватели Медицинской школы Университета Южной Калифорнии